Шаймурзино — название населённых пунктов в России:

 Шаймурзино — село в Буинском районе Татарстана.
 Шаймурзино — деревня в Батыревском районе Чувашии.
 Шаймурзино — деревня в Яльчикском районе Чувашии.